България участва на зимните олимпийски игри в Скуо Вали през 1960 година, като това е петата зимна олимпиада, на която страната взима участие.

Ски алпийски дисциплини 
 Мъже

Ски бягане 
 Мъже

 Жени

Източници 
 Official Olympic Reports
 Olympic Winter Games 1960, full results by sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри